Koskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskär (Eckerö, Åland),  (16 ha)
 Koskär (Föglö, Åland),  (3 ha)
 Koskär, Houtskär, Åboland,  (1 ha)

Se även
Kalvskär